Никита Сергеевич Коровкин (3 декабря 1983, Златоуст) — российский хоккеист, защитник. В настоящее время является свободным агентом.

Биография 
Никита Коровкин родился в городе Златоуст, Челябинской области, где и начал свою спортивную карьеру. До 12 лет защищал цвета юношеского хоккейного клуба «Таганай». Затем играл за юношеские команды магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора», в составе которых становился серебряным и бронзовым призёром первенств России. В 2000 году спортсмен уехал в минорные североамериканские лиги, где его первым профессиональным клубом стал «Камлупс Блэйзерс», в котором он провёл 4 неполных сезона. В 2002 году Коровкин был выбран на драфте НХЛ клубом «Филадельфия Флайерз» под общим 192 номером. С 2003 по 2007 год меняет 6 клубов, среди которых был клуб АХЛ «Сиракьюз Кранч», в котором Коровкин провёл 2 матча с показателем полезности −1.

В 2007 году возвращается в Россию по приглашению Андрея Назарова и подписывает контракт с клубом «Трактор». За четыре сезона в Тракторе Коровкин провёл 177 игры и набрал 22(4+18) очка. Потерял твёрдое место в основном составе после ухода Андрея Назарова, и прихода на его место Андрея Сидоренко, а затем Валерия Белоусова. В «Тракторе» выступал под 18 игровым номером.

Летом 2011 года подписал контракт с клубом «Витязь», где его тренером вновь стал Андрей Назаров.

Статистика

Ссылки 
 Статья о игроке на сайте http://chel.kp.ru
 
 Профиль игрока на официальном сайте НХЛ
 Профиль игрока на официальном фан-сайте чеховского Витязя

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Трай-Сити Американс»
Игроки «Сан-Диего Галлс» (1995—2006)
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Финикс Роудраннерс» (ECHL)
Игроки «Пенсакола Айс Пайлотс»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Амур»